Kommos – pojęcie związane z teatrem starożytnym
 Kommós – stanowisko archeologiczne w południowej Krecie